Tehnologija softverski definiranog umrežavanja - SDN (engl. Software-defined networking) odnosi se na pristup upravljanju mrežom koji omogućuje dinamičku, programski učinkovitu mrežnu konfiguraciju kako bi se poboljšale performanse mreže i njen nadzor, čineći je sličnijom računalstvu u oblaku nego tradicionalnom upravljanju mrežom. 

Dakle SDN je namijenjen rješavanju statičke arhitekture tradicionalnih mreža. 

SDN pokušava centralizirati mrežnu inteligenciju u jednoj mrežnoj komponenti odvajanjem procesa prosljeđivanja mrežnih paketa (tzv. data plane) od procesa usmjeravanja (tzv. control plane [kontrolni dio]).

Kontrolni dio (control plane) se sastoji od jednog ili više kontrolera, koji se smatraju centrom ili mozgom SDN mreže u koju je ugrađena cjelokupna inteligencija. Međutim, centralizacija ima svoje nedostatke kada je riječ o sigurnosti, skalabilnosti i elastičnosti i to je glavni problem SDN-a.

To znači da SDN arhitektura odvaja mrežnu kontrolu i funkcije prosljeđivanja, omogućujući da mrežna kontrola postane izravno programabilna, a temeljna infrastruktura apstrahirana od aplikacija i mrežnih usluga.

SDN se obično povezuje s OpenFlow protokolom (otvoreni standard).

Povezani članci 

 OpenFlow
 Open vSwitch
 Proxmox Virtual Environment
 OpenStack

Vanjske poveznice 

 Data plane
 Control plane

Izvori 
Računalne mreže